North Tower (dt.: Nordturm) steht für Bauwerke:
 Hudson Yards North Tower, Wolkenkratzer in New York City
 World Trade Center 1
 Shanghai IFC North Tower
 North Tower (Salford), England
Siehe auch:
 Norra Tornen
 Noordertoren
 South Tower